Ро́берт Джеймс Со́єр (;  29 квітня 1960 р., м. Оттава, Канада) — помітний англоканадський письменник-фантаст, який працює переважно у жанрі строгої наукової фантастики.

Біографія

Бібліографія 
 Golden Fleece (Warner Books/Questar, 1990)
 The Quintaglio Ascension trilogy:
 Far-Seer (Ace, 1992)
 Мисливець на скаменілості (Ace, 1993)
 Foreigner (Ace, 1994)
 End of an Era (Ace, 1994)
 The Terminal Experiment — Serialized as Hobson's Choice in Analog (HarperPrism, 1995)
 Starplex — Serialized in Analog (Ace, 1996)
 Frameshift (Tor, 1997)
 Illegal Alien (Ace, 1997)
 Factoring Humanity (Tor, 1998)
 Зворотня перемотка (Tor, 1999)
 Calculating God (Tor, 2000)
 Iterations — Short stories (Quarry Press, 2002)
 The Neanderthal Parallax трилогія:
 Гомініди — Серія в Analog (Tor, 2003)
 Люди (Tor, 2003)
 Гібриди (Tor, 2003)
 Relativity (ISFiC Press, 2004)
 Сканування мозку (Tor, 2005)
 Rollback — Серія в Analog (Tor, 2007)
 Identity Theft and Other Stories (Red Deer Press, 2008)
 The WWW trilogy:
 Wake (Серія в Analog, 2008-9; Ace USA and Viking Canada, 2009)
 Watch — (Ace, April 6, 2010)
 Wonder — (Ace USA, Penguin Canada and Simon/Spanton UK)

Примітки

Посилання 

С
Уродженці Оттави
Лауреати премії «Г'юго»
Англомовні письменники-фантасти
Лауреати премії «Неб'юла»
Лауреати премії «Локус»
Лауреати премії «Сеюн»
англоканадські письменники-фантасти
Лауреати Меморіальної премії імені Едварда Е. Сміта
Лауреати Великої премії уяви
Письменники за алфавітом
Письменники-романісти XX століття
Письменники-романісти Канади
Письменники США XXI століття
Роберт Дж. Соєр
Лауреати премії Артура Елліса
Редактори наукової фантастики